Steve Clark, Stephen Clark, Steve Clarke o Steven Clarke es un nombre masculino que se puede referir a las siguientes personas:

 Steve Clark (1960 - 1991), guitarrista del grupo musical inglés Def Leppard;
 Steve Clark (futbolista) (1986- ), futbolista estadounidense del Columbus Crew;
 Steve Clarke (1963- ), exfutbolista y entrenador escocés; o
 Stephen L. Clark (1949- ), botánico estadounidense.